Spojení písmen B a O může mít různé významy:

BO 
 bývalá SPZ okresu Brno-venkov
 BO – kód ISO 3166-2 pro Bolívii
 BJ-BO – kód ISO 3166-2 pro Borgou
 BQ-BO – kód ISO 3166-2 pro Bonaire
 zkratka stanice metra Bořislavka
 bezdůvodné obohacení

Bo 
 tibetština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 Bo (jméno)
 Bo (město) – město v Sierra Leone
 Bo (národ)
 Bo (pes) – pes Baracka Obamy

bo 
 bo (hůl) – bojová hůl. Používal ji japonský lid na ostrově Okinawa. Jelikož prostí lidé nemohli mít zbraně, používali takové, které si sami vyrobili většinou ze zemědělských nástrojů. Bo je vlastně násada. Nejčastěji je bo asi 180 cm dlouhá a asi 2 cm široká.

.bo 
 .bo – internetová doména nejvyššího řádu pro Bolívii